В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Джилл Гетерінгтон 6–1, 6–1.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (чемпіонки)
 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (півфінал)

 Наталія Медведєва /  Лейла Месхі (півфінал)
 Катріна Адамс /  Джилл Гетерінгтон (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis